Occhio per occhio – modo di dire, correlato alla Legge del taglione

Cinema 
 Occhio per occhio (Calamity Jane and Sam Bass) – film del 1949 diretto da George Sherman
 Occhio per occhio (Œil pour œil) – film del 1956 diretto da André Cayatte
 Occhio per occhio (Quien a hierro mata) – film del 2019 diretto da Paco Plaza

Letteratura 
 Occhio per occhio (The Terrible People) – romanzo di Edgar Wallace del 1926
 Occhio per occhio (Eye for Eye) – romanzo breve di Orson Scott Card
 Occhio per occhio (The Perfect Kill) – romanzo di A. J. Quinnell, n. 1241 di Segretissimo
 Occhio per occhio (The Corsican Crisis) – romanzo di James Robin, n. 1369 di Segretissimo
 Occhio per occhio?  – racconto popolare della cultura hausa
 Occhio per occhio (racconto di Dino Buzzati, compreso nella raccolta Sessanta racconti)

Musica 
 Occhio x occhio  – singolo di Anna Tatangelo del 2013